Biebrich puede hacer referencia a:

 Carlos Armando Biebrich, un político mexicano.
 Biebrich, un municipio alemán